Virtus puede referirse a

 Virtus,  deidad de la valentía y la fortaleza militar, la personificación de la virtus romana.
 Virtus omnia vincit, adagio latino.
 (494) Virtus, un asteroide del cinturón de asteroides.

Lugares 
 Virtus, localidad española en la provincia de Burgos.
 Cabañas de Virtus, localidad española en la provincia de Burgos.

Clubes deportivos 
 Virtus Pallacanestro Bologna.
 Pallacanestro Virtus Roma.
 S.S Virtus.